Narodowy Cmentarz w Arlington – amerykański cmentarz wojskowy położony w Arlington, w stanie Wirginia na terenie Stanów Zjednoczonych. Najważniejsza nekropolia w USA.
 USS "Arlington" – okręty amerykańskie.

Miejscowości w USA:
 Arlington – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Maricopa
 Arlington – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Early
 Arlington – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Bureau
 Arlington – jednostka osadnicza w stanie Indiana, w hrabstwie Rush
 Arlington – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Fayette
 Arlington – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Reno
 Arlington – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Carlisle
 Arlington – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Arlington – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Sibley
 Arlington – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Washington
 Arlington – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Dutchess
 Arlington – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Yadkin
 Arlington – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Hancock
 Arlington – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Gilliam
 Arlington – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brookings
 Arlington – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Shelby
 Arlington – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Tarrant
 Arlington – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Bennington
 Arlington – jednostka osadnicza i hrabstwo (patrz niżej) w stanie Wirginia, w hrabstwie Arlington
 Arlington – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Snohomish
 Arlington – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Columbia
 Arlington – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Columbia
 Arlington – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Bennington
 Arlington – jednostka osadnicza w stanie Vermont, w hrabstwie Bennington
 Arlington – jednostka osadnicza w stanie Wyoming, w hrabstwie Carbon

Gminy w USA:
 Arlington (ang. Arlington Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Woodbury
 Arlington (ang. Arlington Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Reno
 Arlington (ang. Arlington Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Arlington (ang. Arlington Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Van Buren
 Arlington (ang. Arlington Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Sibley
 Arlington (ang. Arlington Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Phelps
 Arlington (ang. Arlington Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Bennington
 Arlington (ang. Arlington Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Columbia
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Arlington (ang. Arlington County) – w stanie Wirginia
W Wielkiej Brytanii:
 Arlington – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Arlington – miejscowość w hrabstwie East Sussex (Anglia)
 Arlington – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)